Свинча́тка:

 Свинчатка () — род цветковых растений.
 Свинчатка — простой свинцовый кастет.
 Свинчатка, налиток — налитая свинцом бабка (кость надкопытного сустава животного), использовавшаяся в качестве битка при игре в бабки.
 Свинчатка — вид рыболовной сети — речная плавная сеть, состоящая из двух стен с различными ячеями, имеющая на нижней подборе свинцовые грузила.
 Свинчатка — нагайка с вплетённым на конце куском свинца.
 Свинчатка — (только ед.ч.) болезненное перерождение поверхности свинца.
 Свинчатка — небольшой слиток свинца, свинцовый груз, грузило.
 Свинчатка — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

См.также 
 Свинцовка

Примечания